Bocian ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard Bocian (* 1974), polnischer Radrennfahrer
 Elżbieta Bocian (* 1931), polnische Sprinterin
 Jacek Bocian (* 1976), polnischer Leichtathlet
 Lars Bocian (* 1969), deutscher Politiker (CDU)
 Marcin Bocian (* 1987), polnischer Snowboardfahrer
 Marianna Bocian (1942–2003), polnische Dichterin
 Michael Bocian (* 1953), amerikanischer Gitarrist und Komponist

Bocian ist ein polnischer Ortsname:
 Bocian (Kętrzyn), Weiler in der Gmina Kętrzyn, Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Grünthal, Kreis Rastenburg, Ostpreußen

Bocian ist der Spitzname des polnischen Segelflugzeugs PZL Bielsko SZD-9